Ženská dvouhra Connecticut Open 2018 probíhala ve druhé polovině srpna 2018. Do singlové soutěže connecticutského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet hráček. Obhájkyní titulu byla australská tenistka Darja Gavrilovová, kterou ve druhém kole vyřadila Sabalenková.

Vítězkou se stala 20letá nenasazená Běloruska Aryna Sabalenková, jež ve finále zdolala španělskou tenistku Carlu Suárezovou Navarrovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Na okruhu WTA Tour tak vybojovala premiérový singlový titul, když tři předchozí finále prohrála. Zisk 470 bodů ji poprvé posunul do elitní světové dvacítky žebříčku WTA, jejž uzavírala 20. místem. Suárezová Navarrová v soutěži řádně dokončila jediný zápas úvodní výhrou nad Strýcovou. Kontaová před druhým kolem odstoupila a Kvitová s Puigovou utkání skrečovaly. Pasivní finálová bilance Španělky vzrostla na 2–9.

Nasazení hráček 
Dvě nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2018
WTA Tour 2018